Раймонд Петтибон (; род. 16 июня 1957, Тусон, штат Аризона, США) — современный американский художник и музыкант, живет и работает в Нью-Йорке, США. Петтибон пришел к известности в 80-х годах на панк-рок-сцене Южной Калифорнии, создавая постеры и обложки музыкальных альбомов, преимущественно для групп инди-лейбла SST Records, созданного и управляемого братом Петтибона Грегом Гинном. С тех пор Петтибон получил международное признание и несколько престижных премий. Его работы выставлялись в крупнейших галереях и музеях мира.

Образование 
 Университет Калифорнии, Лос-Анджелес

Творчество 
Раймонд Петтибон известен своими рисунками (часто жестокими по содержанию) в духе комиксов с тревожными, ироничными или двусмысленными подписями. С конца 1970-х до середины 1980-х был связан с панк-рок-группой Black Flag и лейблом «SST Records», основанными его старшим братом Грегом Гинном (). Начиная с 1990-х Петтибон стал достаточно известной фигурой на современной арт-сцене. Он создает свои работы преимущественно посредством чернил на бумаге, добавляя иногда цвет при помощи карандашей и акварели или коллажа. Помимо графики, Петтибон экспериментирует с видео и инсталляциями.

Этот стиль он развил под влиянием творчества таких художников как Уильям Блейк и Гойя, а также вдохновившись стилем политических карикатур. Количество рисунков Петтибона исчисляется сотнями. Петтибон начал публиковать их в 1978 году в виде брошюр с фотокопиями, выходивших ограниченным тиражом. Эти брошюры, которые он продолжает выпускать под названием "Superflux Pubs”, наиболее ярко суммируют его идеи и эстетику. С техникой коллажа Петтибон начал работать в середине 80-х, помещая простые элементы газет на черно-белые изображения. Эту технику художник продолжает использовать и в своих новых работах. 
 
Петтибон является автором обложки альбома Goo, выпущенного в 1990 году американской группой экспериментального рока Sonic Youth. Басистка группы Ким Гордон — давняя поклонница творчества Петтибона и даже писала о нем в журнале «Артфорум» в 80-е.

В 2013 году Петтибон создал временный билборд для парка Хай-Лайн в Нью-Йорке, на который были помещены, в числе прочего, увеличенное изображение его рисунка No Title (Safe he called ...) 2010 года и легендарного бейсболиста Джеки Робинсона из команды Brooklyn Dodgers.
Помимо создания работ на бумаге, Петтибон также превращает свои рисунки в анимации,  создает игровое кино по своим собственным сценариям, книги художника, фанатские журналы, принты и росписи стен, которые часто включают в себя элементы его рисунков, создавая своего рода инсталляцию или коллаж. В начале 1990-х Петтибон записал альбом для лейбла Blast First, гитаристом для которого выступил художник Майк Келли.
Работы Петтибона вдохновили музыкальное видео группы Red Hot Chili Peppers на песню “Monarchy of Roses” в 2011 году. Петтибон также упоминается в тексте самой песни. 
В июне 2013 года на YouTube были выпущен документальный фильма The Art of Punk. Первая серия рассказывает о творчестве Black Flag и Реймонда Петтибона.

Биография 

 Раймонд провел детство в городе Хермоса Бич в Калифорнии. Он был четвертым из пяти детей семьи. Отец Петтибона, преподаватель английского языка, также опубликовал несколько шпионских романов. Раймонда воспитывали в соответствиями с положениями Христианской науки. 
 Петтибон получил экономическое образование, и, в течение непродолжительного времени до начала карьеры в искусстве, успел поработать учителем математики в средней школе.
 Раймонд женат на видеохудожнице Аиде Руиловой. У пары есть один ребенок. 
 Петтибон — ярый спортивный болельщик.
 В 1976 году его брат Грег Гинн, гитарист и автор песен, основал рок-группу Panic, впоследствии сменившая название на Black Flag, под которым и вошла в историю как одна из наиболее влиятельных панк-групп. Примечательно, что ключевую роль в переменах сыграл Раймонд, хотя изначально в группе он был только басистом. Однажды музыканты, отыгравшие чуть больше года как Panic, обнаружили, что группа с таким названием уже существует; тогда Петтибон предложил название Black Flag (потому что «чёрный флаг представляет анархию»), и разработал дизайн нового логотипа. В это же время он поменял свою фамилию, заменив свою родную (Гинн) на Петтибон — адаптацию прозвища «petit bon» («хороший мальчик»), которым его называл отец.
 Работы Раймонда появились на флаерах и обложках записей Black Flag в начале 1980-х, и он стал хорошо известен на панк-рок-сцене Лос-Анджелеса. Вскоре он начал создавать изображения для других групп, включая Minutemen.
 Особую известность Петтибон получил после участия в 1992 в неоднозначной выставке Helter Skelter в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе. В 1995 состоялась его первая крупная персональная выставка.
 Творения Раймонда представлены в коллекциях музеев современного искусства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В 2004 году он был удостоен Bucksbaum Award — награды, присуждаемой раз в два года художнику, который участвовал в Биеннале Уитни. Награда привлекла внимание к работам художника, и через несколько недель после получения премии одна из его работ была продана на аукционе за $66000.
 Работы Петтибона были использованы в клипе Red Hot Chili Peppers на песню «Monarchy of Roses» с альбома I'm With You (2011).

Персональные выставки

Награды 
 2010 — премия Оскара Кокошки
 2004 — Whitney Biennial Bucksbaum Award
 2001 — Wolfgang-Hahn-Prize, Музей Людвига, Кёльн, Германия
 1991 — «The Louis Comfort Tiffany Foundation Awards in Painting, Sculpture, Printmaking, Photography, and Craft Media»

Музейные коллекции

Примечания

Ссылки 
 Работы художника 
 Биография, интервью и работы художника на сайте art21 
 Работы художника на сайте галереи David Zwirner 
 Работы и информация о художнике на сайте Regen Projects
 Работы и информация о художнике на сайте CFA 
 Работы и информация о художнике на ArtNet 
 Интервью с художником 

Современные художники США
Лауреаты премии Оскара Кокошки